Deadland steht für:

 Deadland (2009), US-amerikanischer Spielfilm von Damon O’Steen
 Deadland (2023), US-amerikanischer Spielfilm von Lance Larson